Le tournoi Open de Macao 2019 est l'édition masculine 2019 du tournoi Open de Macao qui se déroule du 10 au  à Macao. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Bronze et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants dont huit têtes de série et une wild card, le joueur local Manuel Gassmann.  

En finale, la tête de série  Diego Elías l'emporte face à Terek Momen.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Macao féminin 2019
 Open de Macao (squash)
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Masculin 2019
Sport en Chine en 2019
2019 à Macao
Squash en 2019
Sport en avril 2019